Uefa Super Cup 2006 var 2006 års upplaga av Uefa Super Cup och spelades den 25 augusti 2006 i Monaco mellan Uefa Champions League-vinnaren Barcelona och Uefacup-vinnaren Sevilla, båda från Spanien. Matchen slutade 3–0 till Sevilla.

Matchdetaljer

Se även 
 Uefa Champions League 2005/2006
 Uefa Champions League 2006/2007
 Uefacupen 2005/2006
 Uefacupen 2006/2007

Referenser

Webbkällor 
Denna artikel är helt eller delvis en översättning av denna version av artikeln på engelska Wikipedia.

2006
Fotbollsåret 2006
2006 i Monaco
Sportevenemang i Monaco